Pometta ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Pometta (1834–1876), Schweizer Arzt, Politiker, Gemeindepräsident und Tessiner Grossrat
 Carlo Pometta (1896–1979), Schweizer Richter
 Eligio Pometta (1865–1950), Schweizer Politiker und Heimatforscher
 Francesca Pometta (1926–2016), Schweizer Diplomatin
 Giuseppe Pometta (1872–1963), Schweizer Lehrer und Historiker